

Persone
 Paolo Thaon di Revel (1859-1948) – ammiraglio e politico italiano
 Paolo Thaon di Revel (1888-1973) – schermidore, politico e dirigente sportivo italiano

Altro
 Paolo Thaon di Revel (P 430) – pattugliatore d'altura della Marina Militare italiana